Bells Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bells Hill (Maryland)
 Bells Hill (New Hampshire)
 Bells Hill (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Bellshill, Ort in Schottland
 Bell’s Hill, Hügel in Schottland
 Balls Hill